La saison 1983-1984 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos, tenant depuis quatre saisons, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux quinze meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux quinze autres. 

Le Panathinaikos met fin au règne du club du Pirée et remporte le championnat de Grèce, c'est le  de son histoire.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1984-85. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1984-85. Enfin, le club classé  à l'issue de la saison se qualifie pour la Coupe UEFA 1984-1985 (Si le vainqueur de la Coupe finit à cette place, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match  : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Match pour la

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1983-1984
Championnat Grece Football 1983-1984 D1
Championnat Grece Football 1983-1984 D1
Grece D1
Grece D1